Supai bezeichnet:

 ein Indianervolk in Arizona, siehe Havasupai
 einen Ort in Arizona, siehe Supai (Arizona)
 den Namen des Gottes des Todes und der Unterwelt der Inka, siehe Supay
 eine Rasse von Dämonen
 eine Berufsbezeichnung in der Romanreihe Kelewan-Saga von Raymond Feist